Isabella di Francia (1225-1270), figlia del re di Francia Luigi VIII, e di Bianca di Castiglia, beatificata da papa Leone X nel 1521
Isabella di Francia (1242-1271) – principessa francese, regina consorte di Navarra dal 1258 al 1270
Isabella di Francia (1295-1358), figlia del re di Francia Filippo il Bello e di Giovanna I di Navarra, divenuta regina d'Inghilterra avendo sposato Edoardo II
Isabella di Francia (1312-1348), figlia del re di Francia Filippo V, sposata in prime nozze con il Delfino del Viennois, Ghigo VIII del Viennois, ed in seconde nozze con Giovanni III di Faucogney